Епи́скоп Серафи́м (в миру Серге́й Гео́ргиевич Голубя́тников; 1856, Задонский уезд, Воронежская губерния — 1921, Москва) — епископ Русской православной церкви, епископ Екатеринбургский и Ирбитский.

Биография 
Родился в 1856 году в Задонском уезде Воронежской епархии в семье священника.

Когда ему исполнилось девять лет, отец решил отдать сына в училище, но ввиду малого роста отрока и слабого здоровья Сергей Голубятников был принят в Павловское духовное училище лишь через два года, в 1867 году.

По окончании училища поступил в Воронежскую духовную семинарию.

В 1876 году неожиданно скончался его отец протоиерей Георгий Голубятников, который являлся тогда настоятелем Пятницкой церкви в селе Боево Воронежской губернии, оставив большое семейство совершенно без средств, из-за чего Сергей не смог продолжить образование на медицинском факультете. Лишился он не только отца, но и мудрого руководителя и советника.

В 1879 году окончил духовную семинарию и определен учителем Новосетинского народного училища Острогожского уезда Воронежской губернии.

С 1880 года в Большинском народном училище Области Войска Донского.

С 26 сентября 1880 года — псаломщик Большинской Христо-Рождественской церкви.

2 августа 1881 года рукоположен во священника к Николаевской церкви посёлка Балабинского Донской области. Через четыре года назначен настоятелем храма на Туровском хуторе.

В 1890 году овдовел. Тяжело переживал смерть супруги.

В 1895 году он поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1899 году со степенью кандидата богословия за сочинение «Церковные соборы по делу исправления богослужебных книг и обрядов при Патриархе Никоне».

9 октября 1899 года пострижен в монашество с именем Серафим и 25 октября назначен казначеем Чудова монастыря.

С 11 мая 1900 года был настоятелем Московского Высоко-Петровского монастыря и наблюдателем за школами в сане архимандрита.

13 декабря 1904 года назначен и 2 января 1905 года в Успенском соборе в города Москвы хиротонисан во епископа Можайского, четвёртого викария Московской епархии. Чин хиротонии совершали: митрополит Московской Владимир (Богоявленский), епископ Волоколамский Евдоким (Мещерский), епископ Серпуховский Никон, епископ Балахнинский Исидор и епископ Нафанаил, управляющий Спасо-Андрониевский монастырём.

С 9 июля 1906 года — третий викарий и настоятель Звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря.

В Москве стал участником монархического движения, поддерживал деятельность, направленную на борьбу с революцией.

С 15 февраля 1908 года — епископ Подольский и Брацлавский.

В 1911 году организовал массовое паломничество в Почаевскую Лавру, в котором приняло участие 20 000 человек и шёл с народом 200 верст на поклонение «цельбоносной стопе Ея».

С 20 марта 1914 года — епископ Екатеринбургский и Ирбитский.

2 марта 1917 произнес в Богоявленском кафедральном соборе проповедь, в которой осудил слухи об отречении Николая II и предложил не признавать никакого другого правительства. В речи епископа Серафима, в частности, говорилось: «Кучка бунтарей окаянных обнаглела до того, что осмелилась посягнуть на священные права помазанника Божьего, нашего царя-батюшку. <…> Умрём же за царя!»

10 мая 1917 года за свои монархические убеждения и осуждение февральской революции епархиальным съездом духовенства был изгнан из епархии. По требованию Временного правительства посажен под домашний арест, временно управляющим епархией был назначен викарный епископ Серафим (Александров).

В мае 1917 года уволен на покой с назначением местопребывания в Московском Новоспасском монастыре.

Новоспасский монастырь был обращён большевиками в застенок в начале января 1918 года, причём первым узником его стал настоятель закрывшегося монастыря епископ Серафим. По всей видимости, он там и погиб в 1921 году.

Литература 
 Их страданиями очистится Русь. — М.: Издательство Имени Святителя Игнатия Ставропольского, 1996. — 262 с.
 Лавринов В., протоиерей. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001. — 336 с.
 Богомолов В. В. Епископ Серафим (Голубятников) // Православие на Урале: связь времён. Материалы III Межрегиональной научно-практической конференции. — Екатеринбург, 2014. — С. 17-24

Примечания

Ссылки 
 http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/serafim_golub.html
 https://web.archive.org/web/20071028092921/http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_5653
 Серафим (Голубятников Сергей Георгиевич) // Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века
 Епископ Серафим (Голубятников)

Монархисты России
Епископы Русской православной церкви
Выпускники Московской духовной академии
Погибшие в Гражданскую войну в России
Выпускники Павловского духовного училища
Персоналии:Чудов монастырь
Персоналии:Высоко-Петровский монастырь
Персоналии:Саввино-Сторожевский монастырь
Персоналии:Новоспасский монастырь